Ferencvárosi TC– wielosekcyjny węgierski klub sportowy posiadający sekcje:
 Piłka nożna
 Hokej na lodzie
 Koszykówka kobiet
 Piłka ręczna kobiet
 Piłka wodna
 Zapasy